Doi Saket (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Mai, Thailanda, cu o populație de 64.116 locuitori și o suprafață de 671,3 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 110 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chiang Mai